Fliche ist der Nachname von:
Augustin Fliche (1884–1951), französischer Historiker
Paul Fliche (1836–1908), französischer Paläobotaniker